Пьер Дюпо́н (; 23 апреля 1821 года, Лион — 24 июля 1870 года, там же) — французский шансонье,  и завсегдатай гогетт.

Биография 
Пьер Дюпон родился 23 апреля 1821 года в городе Лионе в семье простого ремесленника. В возрасте 20 лет переехал в Париж, где познакомился с Нервалем, Готье, Бодлером, Гуно и Эмилем Деруа (последний позднее напишет его портрет).

Писал песни крайне радикального содержания; после декабрьского переворота был приговорён к ссылке, но затем помилован. Позже писал мало и в брошюре «Sur certains bruits de coalition» заявил себя сторонником империи.

Пьер Дюпон умер 25 июля 1870 года в родном городе.

Творчество 
В своих песнях Дюпон являлся подражателем Беранже. Только немногие из них затрагивают непосредственно народную сельскую жизнь, но именно в них Дюпон обнаружил свежесть поэтического темперамента, напоминающую самобытный талант Бернса.

Из песен Дюпона, музыку которых он сам сочинял вместе с текстом, самые популярные:
 «Les Boeufs»,
 «Le Braconnier»,
 «Les Louis d’Or»,
 «Chant du pain»,
 «Chant des transportés» и др.

Издавались два сборника песен Дюпона: «Chants et chansons» (1852—54) и «Chants et poésies» (1861).

Примечания

Ссылки 
 

Поэты-песенники Франции
Шансонье
Гогетта
Социалисты Франции
Похороненные в Лионе